(französisch für ‚Durchgang‘) bezeichnet:

 eine Landenge, siehe Isthmus (Geographie)
 einen Seeweg
 Passagierbeförderung im Luftverkehr, siehe Flugreise
 eine Fahrt, vor allem auf einem Schiff, siehe Passagier
 die Passage-Insel, eine der australischen Bellevue-Inseln
 einen Durchgang in der Astronomie
 eine Lektion beim Dressurreiten, siehe Passagieren (Reitkunst)
 Passage (Medizin), das Durchlaufen einer Substanz oder eines medizinischen Instrumentes durch ein Hohlorgan
 das Überführen von Mikroorganismen von einer Kultur auf eine andere in der Bakteriologie, siehe Nährmedium
 das Subkultivieren („Splitten“) von Zellen, siehe Zellkultur
 ein Uniformstück an der Schulter, siehe Uniform
 Passage (Müllerei), die Produktführung in einer Getreidemühle

Kultur:
 ein Teil eines Textes oder Musikstückes
 Passage Kino, das älteste bestehende Kino in Hamburg
 Passage (Kunst), einen zusammenhängenden Abschnitt im Leben eines Menschen, eines Musikstücks, Romans oder sonstigen sequenziellen Kunstwerks
 Passage (Film), einen Kurzfilm
 Passage (Christoph Hein), ein Kammerspiel von Christoph Hein
 Passage (Computerspiel), ein Spiel, das mit einfachen Mitteln den Lebenslauf einer Spielfigur darstellt

Wirtschaft:
 eine Ladenpassage im Allgemeinen
 Passage (Sankt Petersburg), eine 1848 eröffnete Ladenpassage
 Passage (Den Haag)
 Kiew-Passage, ein Gebäudekomplex mit Ladenpassage in der Ukraine

Passage ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim-Jérôme Quiot du Passage (1775–1849), französischer General
 Joseph Allen Maldonado-Passage (* 1963), US-amerikanischer Zoobetreiber und Internetphänomen

 ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Le Passage (Isère)
 Le Passage (Lot-et-Garonne)

Siehe auch:
 Passage Rock, Rifffelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Durchgang (Begriffsklärung)
 Durchlauf (Begriffsklärung)
 Transit (Begriffsklärung)
 Zentralpassage